Heinrich Brauns ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Brauns (Politiker, I)  (vor 1827–nach 1833), deutscher Politiker, Bürgermeister in Brilon
 Heinrich Brauns (Maler) (1808–1856), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Heinrich Brauns (1868–1939), deutscher Theologe und Politiker (Zentrum), MdR